Nina Verheij (Amsterdam, 6 december 1984) is een Nederlandse auteur. Ze debuteerde in oktober 2019 met de psychologische thriller Fatale keuzes. Andere titels van haar hand zijn Geheugenspel, Blinde wraak en Naar het licht.

Biografie 
Nina Verheij werd op sinterklaasavond geboren in Amsterdam. Als zes weken oude baby verhuisde ze met haar ouders en zus naar Hillegom, in de bollenstreek. Logische bijbaantjes tijdens haar tienerjaren waren daarom bollen pellen en hyacinten hollen.

Van 2004 tot en met 2009 studeerde ze Nederlandse taal en cultuur aan de Universiteit Leiden. Tijdens haar bacheloropleiding koos ze voor de specialisatie Oudere Letterkunde. Haar master Taalbeheersing sloot ze cum laude af met een scriptie met de titel Aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid? Analyse en beoordeling van waarschijnlijkheidsargumentatie. Voor deze scriptie ontving ze de Siegenbeek Scriptieprijs 2009.

Werk 
Tijdens haar eerste fulltimebaan was Verheij SEO-copywriter bij reisorganisatie TUI Nederland. In 2011 maakte ze bij een Amerikaans onlinemarketingbureau de switch naar de SEA (Search Engine Advertising)-kant van online marketing.

Nadat dit bedrijf zijn activiteiten in Nederland staakte, begon Verheij voor zichzelf. Sinds 2019 werkt ze als freelance online marketeer, copywriter en tekstcorrector. Daarnaast is ze eigenaar van een schrijversgemeenschap, waar ze beginnende en vastgelopen schrijvers helpt aan de hand van schrijftips, schrijfchallenges en een online schrijfcursus.

Ook is ze sinds 2019 auteur bij de Vlaamse uitgeverij Hamley Books.

Auteur 
Nina Verheij debuteerde in oktober 2019 met de psychologische thriller Fatale keuzes, het eerste deel van haar detectivetrilogie over de jonge rechercheur Emily Gagliardi.

In november 2020 verscheen het vervolg Geheugenspel. Dit boek werd genomineerd voor de Max Zilveren Vleermuis 2021 en de Hebban Thrillerprijs 2021.

Het derde en laatste deel van de trilogie, Blinde wraak, verscheen in november 2021.

Na drie thrillers was Verheij benieuwd of een ander genre haar ook zou liggen. Dit resulteerde in november 2022 in de young adult-roman Naar het licht. Het thema van dit boek voor jongeren vanaf 14 jaar is rouwverwerking.

Bibliografie 
 2019: Fatale keuzes (psychologische thriller; Emily Gagliardi - deel 1)
 2020: Geheugenspel (psychologische thriller; Emily Gagliardi - deel 2)
 2021: Blinde wraak (psychologische thriller; Emily Gagliardi - deel 3)
 2022: Naar het licht (young adult-roman)

Externe links 
 Website van Nina Verheij
 Uitgeverij Hamley Books

Nederlands schrijver